Jerzy II – władca nubijskiego królestwa Makurii. Rządził od około 969 do około 1001 roku
 Jerzy II – chalcedoński patriarcha Antiochii w latach 690–695
 Jerzy II – chalcedoński patriarcha Aleksandrii w latach 1021–1051
 Jerzy II Wsiewołodowicz (1189–1238) – wielki książę włodzimierski 1212–1216, 1218–1238
 Jerzy II (ok. 1310–1340) – książę halicko-włodzimierski 1323–1340
 Jerzy II brzeski (1523–1586) – książę brzeski 1547–1586
 Jerzy II (1582–1617) – książę darłowski 1606–1617
 Jerzy II (1605–1661) – landgraf Hesji-Darmstadt 1626–1661
 Jerzy II Rakoczy (1621–1660) – książę Siedmiogrodu 1648–1657
 Jerzy II (1626–1699) – książę Wirtembergii-Mömpelgard 1662–1699
 Jerzy II (1683–1760) – król Wielkiej Brytanii 1727–1760 i elektor Hanoweru (Jerzy II August)
 Jerzy II (1826–1914) – książę Saksonii-Meiningen (1866–1914)
 Jerzy II (1890–1947) – król Grecji 1923–1924, 1935–1947

de:Liste der Herrscher namens Georg#Georg II.